Ob, Oroszország leghosszabb folyója
 Ob, város Oroszország ázsiai részén, az Ob bal partján

 Ob, lófajta